Abu-Yússuf Yaqub ibn Abd-al-Haqq, sultà marínida del Marroc (1258-1286)
 Abu-Yússuf Yaqub al-Ansarí al-Kufí (731-798), legislador religiós
 Abu-Yússuf Yaqub al-Mansur (?-1199), amir al-muminín dels almohades mumínides (1184-1198)